Валлаби:

 Валлаби — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых.
 Валлаби — род австралийских сумчатых из семейства Кенгуровых.
 Валлаби Парри — вид сумчатых семейства кенгуровых.